Uberalová ist der Familienname von:
 Alena Kašová-Uberalová (* 1960), tschechoslowakische Basketballspielerin
 Petra Uberalová (* 1995), slowakische Tennisspielerin